Lakeside Inn bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Lakeside Inn (Florida), ID-Nr. 87000481
 Lakeside Inn (Michigan), ID-Nr. 09000521